El Matorral kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Matorral, San Luis Potosí, ort, Venado, 
 El Matorral, Zacatecas, ort, Loreto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar